Jacupiranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jacupiranga (ort), São Paulo, 
 Jacupiranga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar